

Astronomia
 Jarvis – cratere lunare
 3353 Jarvis – asteroide della fascia principale

Geografia
 Canada
 Jarvis – città dell'Ontario
 Stati Uniti d'America
 Isola Jarvis – isola delle Sporadi equatoriali

Musica
 Jarvis – album di debutto da solista di Jarvis Cocker

Navi militari
 USS Jarvis (DD-393) – cacciatorpediniere statunitense

Onomastica
 Jarvis – variante inglese del nome proprio di persona italiano Gervasio
 Jarvis – cognome inglese

Persone
 Calum Jarvis – nuotatore britannico
 Cosmo Jarvis – cantautore, polistrumentista, attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico
 Edward Jarvis – scrittore britannico con cittadinanza italiana
 Eugene Jarvis – programmatore statunitense
 Felton Jarvis – produttore discografico statunitense
 Frank Jarvis – atleta statunitense
 Graham Jarvis – attore statunitense
 Gregory Jarvis – astronauta statunitense
 Jim Jarvis – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Jarvis – karateka neozelandese
 John Arthur Jarvis – nuotatore e pallanuotista britannico
 Katie Jarvis – attrice britannica
 Lee Jarvis – rugbista e allenatore di rugby britannico
 Martin Jarvis – attore britannico
 Matthew Jarvis – calciatore britannico
 Nathaniel Jarvis – calciatore antiguo-barbudano
 Oliver Jarvis – pilota automobilistico britannico
 Piret Järvis – cantante, musicista e conduttrice televisiva estone

Personaggi immaginari
 Jarvis – personaggio del videogioco Pain
 J.A.R.V.I.S. – intelligenza artificiale creata da Tony Stark della saga Iron Man
 Edwin Jarvis – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Tommy Jarvis – personaggio della serie Venerdì 13

Altro 
Jarvis – bot con "intelligenza artificiale" a cui dare comandi e da cui ricevere informazioni; è stato creato da Mark Zuckerberg